

Code 
EDF est un code qui peut signifier :
 .

Sigle 
EDF (ou ÉDF ou ÉdF pour les trois premiers exemples français) peut signifier :

en français
 Électricité de France, une société de production et de distribution d'énergie électrique ;
 Éclaireurs de France, une association de scoutisme français ;
  ;
 trio EDF, un trio formé par Patrick Ewen, Gerard Delahaye et Melaine Favennec ;
 Établissement Devillaine Frères, fabricant français de voitures à pédales.

en anglais
 European data format, un format de données ouvert pour les enregistrements biomédicaux ;
 Earliest deadline first, un algorithme d'ordonnancement temps réel ;
 EDF Inc., la filiale américaine de la société française ÉDF ;
 ESRF data format, un format de données utilisé à l'ESRF pour stocker les images produites par les détecteurs avec leurs métadonnées associées.